Félicité fait référence originellement à un grand bonheur. Félicité est également un prénom. Il peut aussi faire référence à :

Patronyme 
 
 Louise-Félicité de Brehan
 Plusieurs saintes répondent au nom de Félicité, notamment :
 Félicité de Carthage († 203 ou 204), fêtée le  et localement le  février en Orient
 Félicité de Rome († 150 ou 164), fêtée le  en Occident, le  en Orient.

Toponyme 
 Félicité (Seychelles)
 Sainte-Félicité (L'Islet, Québec)
 Sainte-Félicité (La Matanie, Québec)
 Montagny-Sainte-Félicité (Oise, France)

Autres 
 Parti de la félicité
 Église Sainte Félicité à Florence
 La , une frégate
 Félicité, un film français de Christine Pascal (1979)
 Félicité, une pièce de théâtre de Jean Audureau, création mondiale à la Comédie-Française avec entrée au Répertoire, mise en scène de Jean-Pierre Vincent, (1983)
 Félicité, un film franco-belgico-sénégalo-germano-libanais d'Alain Gomis (2017)

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme